Hambledon kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Hambledon, Hampshire, ort, England, 
 Hambledon, Surrey, civil parish, England,